Der Pluakdaeng United Football Club  (Thai: สโมสรฟุตบอลปลวกแดง ยูไนเต็ด) ist ein thailändischer Fußballverein aus Rayong, der in der Thai League 3 (Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Der Verein ist auch unter dem Nickname Elephant Warrior (นักรบช้างศึก) bekannt.

Erfolge 
 Thailand Division 2 League: 2008

 RegionalLeague Division 2 – Bangkok: 2012 (2. Platz)

 Thai League 3 – East: 2020/21

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Rayong Province Stadium in Rayong aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 7500 Zuschauern. Eigentümer und Betreiber des Stadions ist die Rayong Provincial Administrative Organization.

Spielstätten seit 2007

Spieler 
Stand: 31. Januar 2023

Ehemalige Spieler 
Siehe :Kategorie:Fußballspieler (Pluakdaeng United FC).

Torschützen seit 2012

Saisonplatzierung

Trainer

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 Pluakdaeng United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Pluakdaeng United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Pluakdaeng United FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Pluakdaeng United, FC
Sport (Rayong)